balassagyarmati Balassa család (gróf és báró)
 ásványi Balassa család